Garvald bezeichnet folgende schottische Ortschaften:

 Garvald (East Lothian)
 Garvald (Scottish Borders)
 Garvald (South Lanarkshire)